Vladimir Petković (Szarajevó, 1963. augusztus 15. –) korábbi bosnyák labdarúgó, edző.

Edzői Statisztika

2020. szeptember 6-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források
 
 

Jugoszláv labdarúgók
Bosnyák labdarúgóedzők
1963-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Az FC Koper labdarúgói
Az FK Sarajevo labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói